Pierre Jourdan (anarchiste) (1887-?.), anarchiste français, membre de la bande à Bonnot ;
 Pierre Jourdan (acteur) (1907-1993), acteur français ;
 Pierre Jourdan (homme politique) (1923-2020), homme politique français ;
 Pierre Jourdan (réalisateur) (1932-2007), réalisateur de télévision, scénariste et producteur de spectacle français.